Intelligence – attività di raccolta, elaborazione e distribuzione ad una selezionata cerchia di fruitori di informazioni di rilievo  militare e/o civile (comprende spionaggio e controspionaggio)
 Business intelligence – insieme di processi di conduzione di azienda, o software di data mining

Editoria 
 Intelligence – saggio di John Keegan
 Intelligence – rivista accademica bimestrale di psicologia

Televisione 
 Intelligence – film per la televisione del 2005 diretto da Stephen Surjik, episodio pilota dell'omonima serie televisiva canadese
 Intelligence – serie televisiva canadese trasmessa da CBC Television dal 2006 al 2007
 Intelligence - Servizi & segreti – serie televisiva italiana trasmessa da Canale 5 nel 2009
 Intelligence – serie televisiva statunitense trasmessa da CBS nel 2014
 Intelligence – serie televisiva britannica trasmessa da Sky One dal 2020